2 — многозначный термин. 

 2 — натуральное число между 1 и 3, цифра и глиф. Произносится как два.

 2 (маршрут метро, Нью-Йорк) — () — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Бронксе, Манхэттене и Бруклине.

Хронология 
 2-е тысячелетие до н. э. — последние 2000 лет до нашей эры.
 2-е тысячелетие — второе тысячелетие по Григорианскому календарю.
 2-й век до н. э. — последние 200 лет до Рождества Христова.
 2-й век — первые 200 лет с Рождества Христова.
 2 год до н. э. — второй год I века до н. э.
 2 год — второй год I века.

См. также 
 Два (значения)
 Двойка
 № 2